Irena Szczurowska
 Julia Szczurowska
 Maria Szczurowska